Foirail ou champ de foire est le lieu où se tient une foire.

 Le Foirail est un festival musical qui se déroule dans la ville de Château-Gontier située dans le département de la Mayenne dans la région des Pays de la Loire.